Gaberje – dzielnica gminy miejskiej Celje
 Gaberje – miejscowość w Słowenii, w gminie Ajdovščina
 Gaberje – miejscowość w Słowenii, w gminie Lendava